Black Rock Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Black Rock Lake (Georgia)
 Black Rock Lake (Amador County, Kalifornien)
 Black Rock Lake (Trinity County, Kalifornien)
 Black Rock Lake (Washington)